Kepler peut vouloir désigner :

Personnalités 
 Johannes Kepler, astronome allemand (1571-1630)
 Angela Kepler, zoologiste néo-zélandaise (1943-)
 Lars Kepler, nom de plume d'un couple d'auteurs suédois de romans policiers
 Kep1er, groupe de k-pop

Toponymie 
 Rue Kepler à Paris
 Le Kepler Track, un chemin de randonnée dans le Fiordland en Nouvelle-Zélande

Concepts 
 Les lois de Kepler
 L'équation de Kepler
 Le mouvement képlérien
 Les solides de Kepler-Poinsot
 La conjecture de Kepler

Objets célestes 
 Kepler-11, Kepler-12,[...], Kepler-186, etc. sont des étoiles ou des exoplanètes : voir la recherche
 La supernova SN 1604, aussi appelée Supernova de Kepler, ou Étoile de Kepler
 L'astéroïde (1134) Kepler
 Le cratère lunaire Kepler
 Une dorsale sur Phobos

Objets techniques 
 Le télescope spatial Kepler
 Le véhicule automatique de transfert européen Johannes Kepler
 L'architecture des cartes graphiques Kepler de la gamme GeForce 600 Series

Divers 
 Kepler, un opéra de Philip Glass

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme germanique